Uma radioestação de controle de tráfego aéreo ou radioestação de controle de área é uma estação de rádio de serviço terrestre de radionavegação aérea através da qual se comunica o oficial de controle de tráfego aéreo com as aeronaves que se aproximam ou se afastam dos aeroportos. 

É através deste sistema de radiocomunicação que é coordenado o tráfego aéreo sobre as localidades onde se localizam os aeroportos e são passadas informações aos pilotos e navegadores sobre a segurança do voo.

Navegação aérea